Güntersberg bezeichnet:

Orte und Ortsteile

Deutschland
 Güntersberg (Poppenhausen), Weiler bei Poppenhausen im Landkreis Fulda

Polen
 Güntersberg, ehemals Landkreis Crossen (Oder), siehe Osiecznica (Krosno Odrzańskie)
 Güntersberg in Pommern, siehe Nosowo (Suchań)

Personenname
 Güntersberg (Adelsgeschlecht), uradlige Familie mit Herkunft in Pommern und der Neumark

Siehe auch

 Edition Güntersberg, deutscher Musikverlag, der auf Gambenmusik spezialisiert ist
 Günterberg
 Stadt Güntersberge
 Güntersburg
 Guntersberg